Rede Aleluia Santa Maria é uma estação de rádio brasileira com sede em Santa Maria, RS. Pertence à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e opera na frequência 104.7 MHz FM.

A rádio conta com uma antena no Morro da Caturrita.

História 
A Rádio Pampa FM, que tinha uma programação exclusivamente musical, foi extinta em 1º de agosto de 2006, quando foi vendida para a Igreja Universal do Reino de Deus. Desde então, a estação recebe o nome de Rede Aleluia Santa Maria, com programação religiosa.

Ver também 
 Rede Pampa de Comunicação

Ligações externas 
 

Aleluia (Santa Maria)
Estações de rádio fundadas em 2006
Fundações no Rio Grande do Sul em 2006